Narew –  comune rurale polacco del distretto di Hajnówka, voivodato della Podlachia
 Narew – fiume della Bielorussia occidentale e della Polonia nord-orientale